«Зоряний пил» — залишки вибуху наднової, важкі елементи разом зі скинутою речовиною зірки. Проникаючи у хмари газу та пилу, вони входять потім до складу зірок другого покоління, які утворюються із вторинної речовини Всесвіту, а разом з тим і до планет.

Джерела 
 http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7393/full/484172a.html
 http://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=038813 
 Albrecht Unsöld; Bodo Baschek, W.D. Brewer (translator) (2001). The New Cosmos: An Introduction to Astronomy and Astrophysics. Berlin, New York: Springer. ISBN 3-540-67877-8.

Астрофізика
астрохімія